Frassineto ima više značenja:
 Frassineto, Bolzano
 Frassineto, Genoa
 Frassineto, Parma